

Antropologia 
 Tama – popolo indigeno della Colombia

Astronomia 
 1089 Tama – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Argentina
 Tama – città della provincia di La Rioja
 Giappone
 Tama – città conurbata in Tokyo
 Tama -zona occidentale dell'area metropolitana di Tokyo
 Tama – fiume nei pressi di Tokyo
 Niger
 Tama – comune del Niger nel dipartimento di Bouza
 Stati Uniti d'America
 Tama – città della Contea di Tama
 Tama – contea dell'Iowa

Lingue 
 Tama – lingua del Ciad
 Tama – antica lingua della Colombia

Musica 
 Tama Drums – marchio giapponese di strumenti a percussione.
 Tamburo parlante – uno strumento musicale chiamato "tama" in Senegal

Persone 
 Kiyohara Tama – pittrice giapponese
 Tama – ring name del wrestler Sam Fatu

Altro 
 Tama – un incrociatore leggero della Marina imperiale giapponese
 Tama – gatto famoso per essere stato capostazione in una stazione ferroviaria giapponese
 Tama – nome con cui è conosciuta la monorotaia Tama Toshi di Tokyo
 Tama – offerta votiva nella chiesa ortodossa
 Tama – casa automobilistica nipponica, attiva a Tachikawa dal 1946 al 1951, poi divenuta Prince e a sua volta assorbita dalla Nissan